Fan Zhen ist der Name folgender Personen:

* Fan Zhen (Philosoph) 范缜 (um 450–515), chinesischer Philosoph 
 Fan Zhen (Gelehrter) 范镇 (1007–1087/1088), chinesischer Gelehrter